A Rateria (ou Rateria Poli USP), é a bateria dos alunos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
Como muitas baterias universitárias, surgiu num contexto de torcida para os jogos da faculdade. O processo de criação começou em 1996, com o intuito de animar mais a torcida nos jogos daquele ano – havia apenas um repique, uma caixa e um surdo. Em 1997, mais instrumentos foram adquiridos pelo Grêmio da Poli e o grupo se consolidou como Rateria, sendo esse, então, o ano oficial de fundação. 
O principal intuito da Rateria é garantir a diversão tanto de quem toca tanto de quem estiver a recebendo. O principal objetivo é levar toda a alegria e empolgação para quem assiste a Rateria tocar.

História 

Em 1997, alguns amigos que estudavam na Poli se reuniram com a ideia de formar uma bateria semelhante às das escolas de samba, a princípio, para animar a torcida durante os jogos universitários. Tudo começou em 1996, no InterUSP em Ourinhos. Eram apenas três instrumentos: um repique, um surdo e uma caixa. O máximo que conseguia fazer era barulho. Em 1997, o pessoal do grêmio começou a querer montar uma bateria e comprou três surdos, três repiques e quatro caixas. Foi organizada uma cervejada para arrecadar dinheiro para peles reservas onde a Bateria da Poli se apresentou com apenas seis componentes, e então foi feita uma votação para decidir o nome. Então, no dia 29 de maio de 1997, foi oficialmente fundada a Rateria.
A partir daí a bateria só cresceu. A presença da Rateria foi se tornando tradição em eventos como o InterUSP, o ressuscitado Engenharíadas, InterFono, Bichusp, FFA e a Semana de Recepção de Bixes. Também está presente na recepção de intercambistas, eventos esportivos, sociais, bloquinhos e festas de Carnaval , além de outros momentos memoráveis, como o "Rateria Tour de France" (2004), no qual vinte ritmistas foram para a França divulgar o projeto da Poli de formação com Duplo-Diploma.
Em 2014, a bateria foi convidada para gravar e apresentar um jingle em comemoração da abertura do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, em parceria com  o intérprete Clóvis Pê. O grupo também foi responsável por criar a melodia e a letra.
Em 2016, houve outro evento inusitado: uma apresentação numa festa indiana, acompanhando com músicas de Bhangra (aquele ritmo super animado e dançante típico da Índia).
Atualmente, a Rateria participa de tudo supracitado e de torneios entre baterias, como a Balatucada (desde 2009) e o Interbatuc (desde 2015).

Abrangência 
A Rateria representa a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que engloba os cursos de engenharia dos campi Butantã (em São Paulo) e Santos, porém alguns alunos de outras faculdades da USP costumam ensaiar com a Rateria. A bateria é integrada à Associação Atlética Acadêmica Politécnica (AAAP) como modalidade . Entretanto, sua gestão é totalmente independente da Atlética, possuindo seu próprio caixa e sua própria estrutura de gestão.
A Rateria, além de incentivar os times da faculdade e fazer a diferença nas competições esportivas, faz apresentações em festas tradicionais da POLI, casamentos, cervejadas de outras faculdades, eventos beneficentes, maratonas, bailes de 15 anos e muito mais.

Organização Institucional 
A organização institucional da Rateria se divide, desde 2019, em duas grandes esferas: administrativa e rítmica, cada qual com suas atribuições e subdivisões. Na esfera administrativa, incluem-se Presidência, Vice Presidência, Financeiro, Patrimônio, Comunicação, Arte, Eventos, Comissão para o Interbatuc e Mestres de bateria, que são a ponte com a esfera rítmica. Esta última, por sua vez, possui três subdivisões: Diretoria de "Bixes" (conhecida internamente como Ramsters), responsável pelo desenvolvimento técnico dos ritmistas recém-chegados; Diretoria de Veteranos (conhecida como Ratazanas), responsável pelo desenvolvimento técnico dos ritmistas mais experientes e pela preparação para os torneios; e Comissão de Torneios, responsável por tudo que tange as competições, como criação musical, estratégia, concepção de apresentações e representação em reuniões. Cada Diretoria é liderada pelo respectivo mestre, e a Comissão de Torneios é liderada pelo mestre de Veteranos. Por fim, a gestão rítmica é auxiliada por um Conselho Técnico, composto por ritmistas experientes que não participam mais efetivamente das atividades de gestão.

Atuação 

Hoje em dia, dentro da Universidade, a Rateria mantém relações, principalmente, com o Grêmio Politécnico e com a Atlética, sendo chamada para tocar em confraternizações (como a festa de 126 anos da Poli ) e festas como o Bixopp, tradicional festa do Grêmio. Também organiza a própria festa, chamada FFA, com um total de 14 edições até 2019. Além disso, participa ativamente da BAUSP (Baterias Aliadas da USP), movimento que reúne as baterias da USP de São Paulo para fazer frente à Reitoria e negociar  melhores condições de ensaios. Já fora da Universidade, além de diversas apresentações em festas e carnavais, a Rateria promove ações sociais, apresentações e workshops para  ONG’s e escolas, muitas vezes em parceria com a Poli Social (grupo de extensão social da Poli). Além disso, realiza uma grande arrecadação de alimentos, aproveitando os critérios de seleção do Interbatuc, doando cerca de 2 toneladas anualmente, desde 2015. No meio de BU’s, também colabora com a Liga Nacional de Baterias Universitárias, tendo participado de sua gestão em 2018, 2019, 2021 e 2022.

Alas

Caixa 
A caixa (ou malacacheta) é um instrumento de percussão tocado em diversos ritmos e tipos de bateria. Ela é uma espécie de tambor que tocamos com duas baquetas e faz parte da "cozinha" de uma bateria de samba, junto com os surdos e repiques, que são os instrumentos que dão sustentação para o samba e garantem o preenchimento e andamento da levada. Contando com a participação de vários integrantes, a ala da caixa costuma ser bastante numerosa e cheia de integração entre os caixeiros que sempre estão ali para tirar dúvidas, ensinar, ajudar, contar piadas, etc.

Repique 
O repique, repinique, ou simplesmente ripa, é o instrumento responsável por subir o samba da bateria, portanto de fazer a transição do silêncio para o samba. Presente em chamadas, solos e levada consistente, mas também com liberdade para firulas no meio do samba, o repique está sempre presente de forma marcante no samba reto e breques. É tocado geralmente com uma baqueta e uma das mãos.

Surdos 
Com batidas (quase sempre) sincronizadas marcando o tempo, o terceira fazendo desenhos, o surdo é conhecido por marcar o andamento da bateria.
Na bateria há três tipos de surdo: O Surdo de Primeira é o maior e mais grave instrumento da bateria e fornece a referência de tempo para todos os ritmistas. Bate nos tempos pares; o Surdo de Segunda, um pouco menor e menos grave que o primeiro bate os tempos ímpares do ritmo; já o Surdo de Terceira toca um ritmo mais complicado, preenchendo os tempos marcados pelos outros dois surdos. A combinação dos três surdos fornece a célula rítmica de base para toda a escola de samba.

Chocalho 
O chocalho é um instrumento de dinâmica e preenchimento, elevando a energia da bateria. Com seus desenhos e dancinhas, consegue contagiar todo o público durante as apresentações.

Tamborim 
Entre carreteiros e desenhos, esse instrumento esbanja charme e pose, mesmo com seu intenso som de panela. O menor instrumento da bateria é um dos mais importantes e representativos no samba. Seu som e seus desenhos acrescentam agudos nos momentos certos, dando um brilho à bateria.

Agogô 
É a ala responsável pela melodia do samba, já que o Agogô é o único instrumento que contempla 4 notas musicais, tocadas em seus 4 sinos, sendo cada um uma nota diferente.

Mestres 
Como toda orquestra, as baterias de escolas de samba também possuem o seu maestro, que no caso é o diretor de bateria, também chamado mestre de bateria.
Abaixo temos o histórico de Mestres da Rateria: 

 Rob: 1996 - 2000;
 Wawá: 2001 - 2004;
 Brioc: 2005 - 2007;
 Argentino: 2008 - 2011;
 Gênio: 2012 - 2013;
 Moranga: 2014 - 2015;
 Toninho Gavião: 2016 - 2017;
 Serrote: 2018 - 2019;
 Timão (Ramster): 2019;
 Imbonha (Ramster): 2020 - 2021;
 Passarinho (Ratazana) : 2020 -
 Tutu (Ratazana): 2022 - 
 Demais (Ramster): 2022 -

Torneios 
 Torneio Semana da ASA (2013): 1º lugar;
 Adidas Tango League (2018): 1º lugar;
 Brazil Music Contest (2019): 1º lugar;
 Festival BPM: (2018 e 2019): 1º e 2º lugar, respectivamente;
 Troféu Mestre Tornado (2015 e 2019): 1º lugar em 2019;
 Balatucada (2009 – ): pódio nos sete primeiros anos, com vitória em 2011;
 Interbatuc (2015 – ): 3º lugar em 2019 e 4º em 2022.

A Rateria hoje 
A Rateria se encontra num momento de retomada da sua competitividade, voltando a conquistar boas colocações nos seus torneios, impulsionada por uma  organização interna mais robusta e eficiente, e acompanhada de uma reaproximação com entidades da Poli. Ao mesmo tempo, seu ambiente interno vem evoluindo há muitos anos e se tornando cada vez mais acolhedor, recebendo pessoas de diversos cursos da USP, e com uma alegria que marca o grupo desde os seus primeiros dias de existência. Com isso, as expectativas para o futuro são promissoras, e a Rateria espera passar por momentos cada vez melhores, do seu jeito muito único de ser, de tocar e de cativar as pessoas.

!Artigos novos
